

Sigle 
 XML Binding Language – linguaggio di programmazione
 XBL – Xbox Live

Codici 
 XBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bunno Bedelle (Etiopia)